Bára může být:

 domácí podoba ženského křestního jména Barbora

příjmení osob
Václav Bára (1908–1990) – československý fotbalista

v kultuře
Divá Bára – povídka Boženy Němcové z roku 1856
Divá Bára (film) – český film z roku 1949
„Bára“ – píseň české skupiny Kabát z alba Go satane go

jiný význam
Rozhledna Bára – rozhledna na severozápadním hřbetu vrchu Hůra u Slatiňan, u obce Rabštejnská Lhota

Externí odkazy